Stojtschewa ist der Familienname folgender Personen:

 Lili Stojtschewa (* 1998), bulgarische Leichtathletin
 Stanislawa Stojtschewa (* 1975), bulgarische Sopranistin, Pianistin und Komponistin